Götting steht für: 

 Götting, Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
  Götting (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Götting (Gemeinde Enzenkirchen), Ortsteil von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Götting ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Götting (1828–1899), deutscher Kaufmann, Weltreisender und Autor
 Franz Götting (1905–1973), deutscher Bibliothekar
 Friedrich Götting (1886–1946), deutscher Admiral
 Gerald Götting (1923–2015), deutscher Politiker, Vorsitzender der CDU in der DDR
 Gerhard Götting (1879–1951), deutscher Politiker
 Gottfried Götting (1840–1879), deutscher Bildhauer
 Hans Goetting (1911–1994), deutscher Historiker und Archivar
 Horst-Peter Götting (* 1954), deutscher Jurist und Richter
 Hermann Götting (1939–2004), Kölner Stadtoriginal
 Johann Peter Götting (1795–1865), deutscher Historienmaler
 Ludwig Götting (1854–1920), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Renate Götting (* 1954), deutsche Politikerin (FDP)

Siehe auch:

 Goetting
 Gotting
 Göttingen
 Göttling